Akiko Yajima – doppiatrice giapponese
 Ken'ichi Yajima – attore giapponese
 Maimi Yajima – cantante e attrice giapponese
 Shin'ya Yajima – calciatore giapponese